Jüan-čou může být:

 Jüan-čou (Ning-sia) () – městský obvod v městské prefektuře Ku-jüan v provincii Ning-sia Čínské lidové republiky,
 Jüan-čou (Ťiang-si) () –  městský obvod v městské prefektuře I-čchun v provinciii Ťiang-si Čínské lidové republiky.